

Sigle 
 Hudson's Bay Company – Compagnia della Baia di Hudson
 Hokkaido Broadcasting – emittente televisivo giapponese

Biologia 
 HbC – emoglobina C
 Hepatitis C virus – agente eziologico dell'epatite virale C